Aliabad of Ali Abad kan verwijzen naar:
Aliabad (Helmand), een plaats in de Afghaanse provincie Helmand
Ali Abad (Golestan), een stad in de Iraanse provincie Golestan
Ali Abad (Helmand), een plaats in de Afghaanse provincie Helmand
Ali Abad (district), een district in de Afghaanse provincie Kunduz
Aliabad-toren, een toren in het dorp Keshmar in de buurt van de Iraanse stad Bardaskan